Di seguito una lista di asteroidi dal numero 566001 al 567000 con data di scoperta e scopritore.

566001-566100 

|-
| 566001 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 566002 - ||  || 8 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566003 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 566004 - ||  || 25 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 566005 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 566006 - ||  || 17 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 566007 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 566008 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566009 - ||  || 9 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 566010 - ||  || 20 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566011 - ||  || 29 aprile 2000 || LONEOS
|-
| 566012 - ||  || 3 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566013 - ||  || 17 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 566014 - ||  || 16 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566015 - ||  || 9 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 566016 - ||  || 17 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 566017 - ||  || 13 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 566018 - ||  || 13 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 566019 - ||  || 11 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566020 - ||  || 15 marzo 2012 || Elenin, L.
|-
| 566021 - ||  || 25 maggio 2012 || ESA OGS
|-
| 566022 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 566023 - ||  || 18 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566024 - ||  || 14 agosto 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 566025 - ||  || 24 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 566026 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 566027 - ||  || 22 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 566028 - ||  || 26 ottobre 2013 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 566029 - ||  || 28 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 566030 - ||  || 21 aprile 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 566031 - ||  || 19 settembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 566032 - ||  || 28 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566033 - ||  || 21 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566034 - ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 566035 - ||  || 19 maggio 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566036 - ||  || 14 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566037 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 566038 - ||  || 13 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566039 - ||  || 5 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566040 - ||  || 2 giugno 2017 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 566041 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 566042 - ||  || 23 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566043 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 566044 - ||  || 3 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566045 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 566046 - ||  || 9 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566047 - ||  || 20 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 566048 - ||  || 6 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 566049 - ||  || 16 agosto 2009 || CSS
|-
| 566050 - ||  || 10 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 566051 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 566052 - ||  || 14 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566053 - ||  || 25 giugno 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566054 - ||  || 11 marzo 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566055 - ||  || 25 giugno 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566056 - ||  || 21 giugno 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566057 - ||  || 28 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566058 - ||  || 14 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566059 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 566060 - ||  || 18 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566061 - ||  || 1º gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 566062 - ||  || 2 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 566063 - ||  || 8 luglio 2010 || Spacewatch
|-
| 566064 - ||  || 3 giugno 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566065 - ||  || 11 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566066 - ||  || 28 luglio 2009 || CSS
|-
| 566067 - ||  || 23 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566068 - ||  || 9 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566069 - ||  || 4 luglio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566070 - ||  || 31 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566071 - ||  || 14 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566072 - ||  || 22 luglio 2017 || Sutherland-LCO C
|-
| 566073 - ||  || 29 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566074 - ||  || 12 agosto 2012 || Holmes, R.
|-
| 566075 - ||  || 26 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 566076 - ||  || 31 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566077 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566078 - ||  || 15 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 566079 - ||  || 30 luglio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566080 - ||  || 1º maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 566081 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 566082 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566083 - ||  || 18 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566084 - ||  || 14 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566085 - ||  || 26 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 566086 - ||  || 7 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 566087 - ||  || 30 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 566088 - ||  || 25 luglio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566089 - ||  || 2 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566090 - ||  || 26 luglio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566091 - ||  || 13 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 566092 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 566093 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 566094 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566095 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566096 - ||  || 23 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566097 - ||  || 26 luglio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566098 - ||  || 19 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566099 - ||  || 22 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566100 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|}

566101-566200 

|-
| 566101 - ||  || 20 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566102 - ||  || 13 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 566103 - ||  || 16 marzo 2015 || Spacewatch
|-
| 566104 - ||  || 4 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566105 - ||  || 13 agosto 2004 || Cerro Tololo
|-
| 566106 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 566107 - ||  || 26 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566108 - ||  || 13 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566109 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566110 - ||  || 3 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566111 - ||  || 29 luglio 2008 || Holmes, R.
|-
| 566112 - ||  || 23 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566113 - ||  || 11 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566114 - ||  || 20 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566115 - ||  || 27 luglio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566116 - ||  || 23 luglio 2003 || NEAT
|-
| 566117 - ||  || 2 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566118 - ||  || 4 giugno 2003 || Spacewatch
|-
| 566119 - ||  || 4 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 566120 - ||  || 30 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566121 - ||  || 19 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 566122 - ||  || 26 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 566123 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566124 - ||  || 30 luglio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566125 - ||  || 11 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566126 - ||  || 30 maggio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 566127 - ||  || 26 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566128 - ||  || 11 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566129 - ||  || 3 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 566130 - ||  || 15 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566131 - ||  || 29 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 566132 - ||  || 25 luglio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566133 - ||  || 26 luglio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566134 - ||  || 25 luglio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566135 - ||  || 13 ottobre 2012 || ESA OGS
|-
| 566136 - ||  || 26 luglio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566137 - ||  || 22 luglio 2017 || ESA OGS
|-
| 566138 - ||  || 30 luglio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566139 - ||  || 26 luglio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566140 - ||  || 25 luglio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566141 - ||  || 29 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566142 - ||  || 1º agosto 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566143 - ||  || 21 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566144 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566145 - ||  || 11 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566146 - ||  || 24 agosto 2006 || Pises
|-
| 566147 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566148 - ||  || 3 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566149 - ||  || 28 agosto 2006 || CSS
|-
| 566150 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566151 - ||  || 24 marzo 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566152 - ||  || 1º gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566153 - ||  || 11 novembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 566154 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566155 - ||  || 7 novembre 2015 || CSS
|-
| 566156 - ||  || 27 luglio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566157 - ||  || 14 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566158 - ||  || 19 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566159 - ||  || 12 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 566160 - ||  || 13 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566161 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566162 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566163 - ||  || 15 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566164 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566165 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566166 - ||  || 11 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 566167 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 566168 - ||  || 17 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566169 - ||  || 3 agosto 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566170 - ||  || 10 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566171 - ||  || 17 giugno 2006 || Spacewatch
|-
| 566172 - ||  || 29 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566173 - ||  || 17 agosto 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566174 - ||  || 9 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566175 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566176 - ||  || 19 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 566177 - ||  || 5 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 566178 - ||  || 3 maggio 2011 || Spacewatch
|-
| 566179 - ||  || 6 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566180 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 566181 - ||  || 24 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 566182 - ||  || 12 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 566183 - ||  || 4 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566184 - ||  || 7 maggio 2007 || Spacewatch
|-
| 566185 - ||  || 21 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566186 - ||  || 9 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566187 - ||  || 14 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566188 - ||  || 11 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 566189 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566190 - ||  || 4 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566191 - ||  || 26 luglio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566192 - ||  || 1º febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 566193 - ||  || 27 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566194 - ||  || 19 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566195 - ||  || 3 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566196 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566197 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566198 - ||  || 19 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566199 - ||  || 14 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566200 - ||  || 22 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|}

566201-566300 

|-
| 566201 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566202 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 566203 - ||  || 19 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 566204 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566205 - ||  || 27 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 566206 - ||  || 9 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566207 - ||  || 18 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566208 - ||  || 31 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566209 - ||  || 6 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566210 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566211 - ||  || 14 ottobre 2007 || Bickel, W.
|-
| 566212 - ||  || 29 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 566213 - ||  || 4 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 566214 - ||  || 3 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566215 - ||  || 4 agosto 2008 || OAM Observatory
|-
| 566216 - ||  || 26 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566217 - ||  || 9 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566218 - ||  || 20 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566219 - ||  || 6 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 566220 - ||  || 21 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 566221 - ||  || 2 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566222 - ||  || 20 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566223 - ||  || 9 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 566224 - ||  || 17 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 566225 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566226 - ||  || 12 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 566227 - ||  || 12 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 566228 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566229 - ||  || 20 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 566230 - ||  || 19 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 566231 - ||  || 10 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566232 - ||  || 16 agosto 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566233 - ||  || 18 agosto 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566234 - ||  || 16 agosto 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566235 - ||  || 27 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566236 - ||  || 27 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566237 - ||  || 3 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 566238 - ||  || 16 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 566239 - ||  || 16 marzo 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566240 - ||  || 31 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566241 - ||  || 20 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 566242 - ||  || 11 marzo 2004 || NEAT
|-
| 566243 - ||  || 14 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 566244 - ||  || 14 settembre 2007 || Mauna Kea
|-
| 566245 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566246 - ||  || 18 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566247 - ||  || 15 giugno 2010 || Spacewatch
|-
| 566248 - ||  || 31 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 566249 - ||  || 5 settembre 2000 || SDSS Collaboration
|-
| 566250 - ||  || 9 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566251 - ||  || 1º gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566252 - ||  || 26 febbraio 2004 || Buie, M. W., Trilling, D. E.
|-
| 566253 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 566254 - ||  || 17 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566255 - ||  || 9 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566256 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 566257 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566258 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 566259 - ||  || 7 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 566260 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 566261 - ||  || 28 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566262 - ||  || 30 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 566263 - ||  || 21 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566264 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 566265 - ||  || 21 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566266 - ||  || 27 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 566267 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 566268 - ||  || 30 maggio 2003 || Buie, M. W., Meech, K. J.
|-
| 566269 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566270 - ||  || 18 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566271 - ||  || 6 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566272 - ||  || 21 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566273 - ||  || 21 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 566274 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 566275 - ||  || 17 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566276 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 566277 - ||  || 18 settembre 2006 || Mauna Kea
|-
| 566278 - ||  || 31 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566279 - ||  || 22 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 566280 - ||  || 4 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 566281 - ||  || 24 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 566282 - ||  || 31 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566283 - ||  || 22 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 566284 - ||  || 21 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566285 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566286 - ||  || 10 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566287 - ||  || 11 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 566288 - ||  || 16 gennaio 2005 || Mauna Kea
|-
| 566289 - ||  || 14 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566290 - ||  || 19 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 566291 - ||  || 9 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 566292 - ||  || 15 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566293 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566294 - ||  || 18 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566295 - ||  || 15 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 566296 - ||  || 21 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 566297 - ||  || 20 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566298 - ||  || 18 settembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 566299 - ||  || 9 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 566300 - ||  || 3 luglio 2005 || NEAT
|}

566301-566400 

|-
| 566301 - ||  || 4 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 566302 - ||  || 19 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 566303 - ||  || 16 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566304 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566305 - ||  || 30 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 566306 - ||  || 8 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 566307 - ||  || 4 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566308 - ||  || 20 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566309 - ||  || 10 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566310 - ||  || 27 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566311 - ||  || 28 settembre 2006 || CSS
|-
| 566312 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 566313 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566314 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566315 - ||  || 20 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 566316 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 566317 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566318 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566319 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566320 - ||  || 28 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 566321 - ||  || 27 luglio 2003 || Broughton, J.
|-
| 566322 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566323 - ||  || 25 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566324 - ||  || 17 agosto 2006 || NEAT
|-
| 566325 - ||  || 26 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566326 - ||  || 18 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 566327 - ||  || 27 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 566328 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 566329 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 566330 - ||  || 28 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566331 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566332 - ||  || 28 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566333 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566334 - ||  || 16 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566335 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566336 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 566337 - ||  || 19 ottobre 2006 || Wasserman, L. H.
|-
| 566338 - ||  || 24 agosto 2006 || NEAT
|-
| 566339 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566340 - ||  || 2 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 566341 - ||  || 21 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566342 - ||  || 20 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 566343 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566344 - ||  || 20 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 566345 - ||  || 7 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566346 - ||  || 15 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 566347 - ||  || 9 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566348 - ||  || 20 agosto 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566349 - ||  || 10 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566350 - ||  || 6 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566351 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 566352 - ||  || 2 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 566353 - ||  || 23 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 566354 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566355 - ||  || 14 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 566356 - ||  || 16 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566357 - ||  || 9 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 566358 - ||  || 7 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 566359 - ||  || 3 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 566360 - ||  || 28 luglio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566361 - ||  || 8 novembre 2010 || CSS
|-
| 566362 - ||  || 19 ottobre 2006 || CSS
|-
| 566363 - ||  || 27 agosto 2017 || PMO NEO Survey Program
|-
| 566364 - ||  || 11 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566365 - ||  || 20 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566366 - ||  || 15 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 566367 - ||  || 25 settembre 2003 || NEAT
|-
| 566368 - ||  || 31 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 566369 - ||  || 26 settembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566370 - ||  || 8 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 566371 - ||  || 15 dicembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 566372 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566373 - ||  || 23 ottobre 2006 || Clingan, R.
|-
| 566374 - ||  || 1º dicembre 2004 || NEAT
|-
| 566375 - ||  || 7 novembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566376 - ||  || 9 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566377 - ||  || 24 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 566378 - ||  || 28 agosto 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566379 - ||  || 15 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 566380 - ||  || 1º ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 566381 - ||  || 24 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566382 - ||  || 25 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566383 - ||  || 13 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 566384 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 566385 - ||  || 21 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 566386 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566387 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 566388 - ||  || 5 settembre 2000 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 566389 - ||  || 5 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566390 - ||  || 11 novembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 566391 - ||  || 4 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 566392 - ||  || 15 ottobre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 566393 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 566394 - ||  || 21 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566395 - ||  || 12 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 566396 - ||  || 14 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 566397 - ||  || 14 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 566398 - ||  || 22 ottobre 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566399 - ||  || 30 maggio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 566400 - ||  || 3 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|}

566401-566500 

|-
| 566401 - ||  || 1º febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 566402 - ||  || 1º ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 566403 - ||  || 19 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 566404 - ||  || 29 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566405 - ||  || 26 settembre 2006 || CSS
|-
| 566406 - ||  || 20 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566407 - ||  || 9 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566408 - ||  || 30 settembre 2003 || LINEAR
|-
| 566409 - ||  || 4 ottobre 2011 || Zakrajsek, J.
|-
| 566410 - ||  || 12 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 566411 - ||  || 15 gennaio 2007 || Mauna Kea
|-
| 566412 - ||  || 19 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566413 - ||  || 30 ottobre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566414 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 566415 - ||  || 24 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566416 - ||  || 7 luglio 2013 || OAM Observatory
|-
| 566417 - ||  || 15 dicembre 2012 || ESA OGS
|-
| 566418 - ||  || 1º settembre 2011 || Siding Spring Survey
|-
| 566419 - ||  || 17 gennaio 2007 || CSS
|-
| 566420 - ||  || 19 marzo 2010 || CSS
|-
| 566421 - ||  || 2 ottobre 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566422 - ||  || 14 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566423 - ||  || 6 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 566424 - ||  || 27 agosto 2003 || NEAT
|-
| 566425 - ||  || 19 novembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566426 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566427 - ||  || 10 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 566428 - ||  || 19 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566429 - ||  || 3 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 566430 - ||  || 14 febbraio 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 566431 - ||  || 19 settembre 2011 || CSS
|-
| 566432 - ||  || 24 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 566433 - ||  || 29 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566434 - ||  || 21 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566435 - ||  || 20 maggio 2003 || LONEOS
|-
| 566436 - ||  || 28 novembre 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566437 - ||  || 23 agosto 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 566438 - ||  || 18 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566439 - ||  || 16 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566440 - ||  || 2 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 566441 - ||  || 23 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566442 - ||  || 7 marzo 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 566443 - ||  || 24 settembre 2011 || CSS
|-
| 566444 - ||  || 25 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566445 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 566446 - ||  || 8 febbraio 2010 || Megevand, D.
|-
| 566447 - ||  || 29 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566448 - ||  || 3 ottobre 2011 || CSS
|-
| 566449 - ||  || 18 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566450 - ||  || 10 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 566451 - ||  || 8 agosto 2004 || LONEOS
|-
| 566452 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566453 - ||  || 24 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566454 - ||  || 28 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566455 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 566456 - ||  || 28 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 566457 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 566458 - ||  || 7 maggio 2007 || Spacewatch
|-
| 566459 - ||  || 30 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566460 - ||  || 3 marzo 2005 || LINEAR
|-
| 566461 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566462 - ||  || 13 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 566463 - ||  || 8 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566464 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 566465 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 566466 - ||  || 11 aprile 2007 || CSS
|-
| 566467 - ||  || 21 settembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 566468 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 566469 - ||  || 16 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 566470 - ||  || 20 luglio 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 566471 - ||  || 26 febbraio 2011 || CSS
|-
| 566472 - ||  || 3 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566473 - ||  || 13 maggio 2018 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566474 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 566475 - ||  || 19 novembre 2014 || CSS
|-
| 566476 - ||  || 29 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566477 - ||  || 13 giugno 2002 || NEAT
|-
| 566478 - ||  || 19 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 566479 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566480 - ||  || 14 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 566481 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 566482 - ||  || 26 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566483 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 566484 - ||  || 7 settembre 2008 || CSS
|-
| 566485 - ||  || 12 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566486 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566487 - ||  || 3 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 566488 - ||  || 17 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 566489 - ||  || 24 giugno 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566490 - ||  || 9 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566491 - ||  || 6 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 566492 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 566493 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566494 - ||  || 1º dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566495 - ||  || 12 marzo 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 566496 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 566497 - ||  || 28 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 566498 - ||  || 1º gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566499 - ||  || 24 maggio 2011 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 566500 - ||  || 19 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|}

566501-566600 

|-
| 566501 - ||  || 8 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 566502 - ||  || 3 ottobre 2011 || Bernasconi, L.
|-
| 566503 - ||  || 3 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 566504 - ||  || 16 novembre 2010 || CSS
|-
| 566505 - ||  || 10 luglio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 566506 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 566507 - ||  || 18 ottobre 2011 || CSS
|-
| 566508 - ||  || 26 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 566509 - ||  || 21 maggio 2010 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 566510 - ||  || 23 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 566511 - ||  || 26 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 566512 - ||  || 16 giugno 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 566513 - ||  || 15 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566514 - ||  || 1º gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566515 - ||  || 30 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 566516 - ||  || 4 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 566517 - ||  || 14 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566518 - ||  || 3 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 566519 - ||  || 18 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566520 - ||  || 4 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 566521 - ||  || 3 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 566522 - ||  || 31 marzo 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 566523 - ||  || 16 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566524 - ||  || 11 agosto 2007 || Holmes, R.
|-
| 566525 - ||  || 8 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 566526 - ||  || 18 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566527 - ||  || 1º febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 566528 - ||  || 21 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 566529 - ||  || 7 agosto 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 566530 - ||  || 2 luglio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566531 - ||  || 12 agosto 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 566532 - ||  || 24 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566533 - ||  || 20 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 566534 - ||  || 20 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566535 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 566536 - ||  || 2 luglio 2011 || Spacewatch
|-
| 566537 - ||  || 12 agosto 2004 || NEAT
|-
| 566538 - ||  || 25 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566539 - ||  || 18 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 566540 - ||  || 8 settembre 2018 || PMO NEO Survey Program
|-
| 566541 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 566542 - ||  || 15 luglio 2018 || PMO NEO Survey Program
|-
| 566543 - ||  || 19 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 566544 - ||  || 4 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566545 - ||  || 28 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566546 - ||  || 17 agosto 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 566547 - ||  || 26 agosto 2001 || NEAT
|-
| 566548 - ||  || 1º ottobre 2002 || AMOS
|-
| 566549 - ||  || 20 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566550 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 566551 - ||  || 11 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566552 - ||  || 18 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 566553 - ||  || 30 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566554 - ||  || 1º novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566555 - ||  || 25 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 566556 - ||  || 13 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566557 - ||  || 9 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566558 - ||  || 1º ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 566559 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566560 - ||  || 20 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566561 - ||  || 11 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 566562 - ||  || 17 giugno 2006 || Spacewatch
|-
| 566563 - ||  || 25 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 566564 - ||  || 2 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566565 - ||  || 9 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 566566 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566567 - ||  || 18 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566568 - ||  || 14 agosto 2001 || AMOS
|-
| 566569 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 566570 - ||  || 24 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566571 - ||  || 20 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 566572 - ||  || 18 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566573 - ||  || 26 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566574 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 566575 - ||  || 16 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566576 - ||  || 20 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566577 - ||  || 25 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566578 - ||  || 16 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566579 - ||  || 21 maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 566580 - ||  || 16 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566581 - ||  || 15 settembre 2007 || LONEOS
|-
| 566582 - ||  || 27 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566583 - ||  || 2 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 566584 - ||  || 3 gennaio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566585 - ||  || 27 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566586 - ||  || 10 novembre 2005 || CSS
|-
| 566587 - ||  || 16 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566588 - ||  || 10 aprile 2013 || Spacewatch
|-
| 566589 - ||  || 21 dicembre 2006 || NEAT
|-
| 566590 - ||  || 15 maggio 2009 || Spacewatch
|-
| 566591 - ||  || 30 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566592 - ||  || 15 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566593 - ||  || 12 settembre 2007 || CSS
|-
| 566594 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 566595 - ||  || 13 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 566596 - ||  || 7 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566597 - ||  || 12 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 566598 - ||  || 28 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566599 - ||  || 27 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 566600 - ||  || 28 aprile 2014 || Spacewatch
|}

566601-566700 

|-
| 566601 - ||  || 7 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 566602 - ||  || 16 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566603 - ||  || 3 ottobre 2008 || OAM Observatory
|-
| 566604 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 566605 - ||  || 24 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566606 - ||  || 28 settembre 2011 || ESA OGS
|-
| 566607 - ||  || 1º gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566608 - ||  || 16 ottobre 2009 || CSS
|-
| 566609 - ||  || 12 settembre 2007 || CSS
|-
| 566610 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566611 - ||  || 1º luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 566612 - ||  || 26 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 566613 - ||  || 3 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566614 - ||  || 17 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566615 - ||  || 14 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566616 - ||  || 17 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566617 - ||  || 6 maggio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 566618 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566619 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566620 - ||  || 26 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566621 - ||  || 30 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 566622 - ||  || 27 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566623 - ||  || 1º ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566624 - ||  || 11 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 566625 - ||  || 3 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566626 - ||  || 2 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566627 - ||  || 19 settembre 2009 || CSS
|-
| 566628 - ||  || 18 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 566629 - ||  || 17 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 566630 - ||  || 8 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566631 Svábhegy ||  || 1º novembre 2010 || K. Sárneczky, Z. Kuli
|-
| 566632 - ||  || 1º ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 566633 - ||  || 8 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 566634 - ||  || 2 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 566635 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566636 - ||  || 5 agosto 2005 || NEAT
|-
| 566637 - ||  || 28 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 566638 - ||  || 10 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 566639 - ||  || 22 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 566640 - ||  || 2 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566641 - ||  || 6 febbraio 2007 || NEAT
|-
| 566642 - ||  || 18 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566643 - ||  || 11 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566644 - ||  || 6 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566645 - ||  || 28 novembre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 566646 - ||  || 4 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566647 - ||  || 4 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 566648 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 566649 - ||  || 6 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566650 - ||  || 16 giugno 2006 || Spacewatch
|-
| 566651 - ||  || 5 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 566652 - ||  || 29 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 566653 - ||  || 24 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566654 - ||  || 6 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 566655 - ||  || 17 settembre 2009 || CSS
|-
| 566656 - ||  || 9 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 566657 - ||  || 2 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566658 - ||  || 10 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566659 - ||  || 20 agosto 2009 || OAM Observatory
|-
| 566660 - ||  || 30 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566661 - ||  || 22 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 566662 - ||  || 16 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566663 - ||  || 30 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566664 - ||  || 16 maggio 2009 || Spacewatch
|-
| 566665 - ||  || 27 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566666 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 566667 - ||  || 20 giugno 2001 || NEAT
|-
| 566668 - ||  || 29 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566669 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 566670 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566671 - ||  || 20 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566672 - ||  || 26 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566673 - ||  || 8 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 566674 - ||  || 10 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 566675 - ||  || 14 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566676 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566677 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566678 - ||  || 24 luglio 2003 || NEAT
|-
| 566679 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 566680 - ||  || 16 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 566681 - ||  || 23 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 566682 - ||  || 6 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 566683 - ||  || 9 settembre 2004 || LINEAR
|-
| 566684 - ||  || 21 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566685 - ||  || 20 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 566686 - ||  || 18 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 566687 - ||  || 1º gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 566688 - ||  || 10 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566689 - ||  || 31 agosto 2014 || CSS
|-
| 566690 - ||  || 4 settembre 2007 || CSS
|-
| 566691 - ||  || 21 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566692 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 566693 - ||  || 15 ottobre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566694 - ||  || 9 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566695 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 566696 - ||  || 8 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566697 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 566698 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 566699 - ||  || 6 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 566700 - ||  || 15 ottobre 2018 || Pan-STARRS 2
|}

566701-566800 

|-
| 566701 - ||  || 4 ottobre 2018 || Pan-STARRS 2
|-
| 566702 - ||  || 15 ottobre 2018 || Pan-STARRS 2
|-
| 566703 - ||  || 15 ottobre 2018 || Pan-STARRS 2
|-
| 566704 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566705 - ||  || 24 giugno 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566706 - ||  || 26 aprile 2009 || Siding Spring Survey
|-
| 566707 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 566708 - ||  || 30 agosto 2005 || Boattini, A.
|-
| 566709 - ||  || 8 ottobre 2007 || CSS
|-
| 566710 - ||  || 31 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566711 - ||  || 1º settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 566712 - ||  || 13 settembre 2007 || CSS
|-
| 566713 - ||  || 8 ottobre 2007 || CSS
|-
| 566714 - ||  || 24 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 566715 - ||  || 23 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566716 - ||  || 8 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 566717 - ||  || 10 novembre 1993 || Spacewatch
|-
| 566718 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 566719 - ||  || 26 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 566720 - ||  || 14 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 566721 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 566722 - ||  || 9 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 566723 - ||  || 22 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566724 - ||  || 23 ottobre 2004 || Ferrando, R.
|-
| 566725 - ||  || 28 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566726 - ||  || 13 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 566727 - ||  || 17 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 566728 - ||  || 4 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 566729 - ||  || 27 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566730 - ||  || 20 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566731 - ||  || 6 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 566732 - ||  || 26 settembre 2011 || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
| 566733 - ||  || 22 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566734 - ||  || 9 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566735 - ||  || 16 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566736 - ||  || 31 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566737 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 566738 - ||  || 6 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 566739 - ||  || 6 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 566740 - ||  || 27 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566741 - ||  || 20 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 566742 - ||  || 26 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566743 - ||  || 10 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 566744 - ||  || 12 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566745 - ||  || 7 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 566746 - ||  || 15 luglio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566747 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566748 - ||  || 10 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 566749 - ||  || 3 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 566750 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566751 - ||  || 18 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 566752 - ||  || 6 ottobre 2018 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566753 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 566754 - ||  || 25 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566755 - ||  || 5 luglio 2000 || Spacewatch
|-
| 566756 - ||  || 9 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566757 - ||  || 14 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566758 - ||  || 9 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566759 - ||  || 27 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566760 - ||  || 18 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 566761 - ||  || 26 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 566762 - ||  || 16 ottobre 2018 || Pan-STARRS 2
|-
| 566763 - ||  || 14 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566764 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 566765 - ||  || 5 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 566766 - ||  || 3 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 566767 - ||  || 8 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566768 - ||  || 9 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 566769 - ||  || 30 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 566770 - ||  || 14 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566771 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 566772 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566773 - ||  || 13 febbraio 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 566774 - ||  || 20 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 566775 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 566776 - ||  || 31 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566777 - ||  || 17 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566778 - ||  || 23 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 566779 - ||  || 31 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566780 - ||  || 30 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 566781 - ||  || 2 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 566782 - ||  || 13 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566783 - ||  || 1º maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 566784 - ||  || 18 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 566785 - ||  || 1º maggio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 566786 - ||  || 9 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566787 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566788 - ||  || 18 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 566789 - ||  || 29 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566790 - ||  || 11 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566791 - ||  || 4 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566792 - ||  || 12 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566793 - ||  || 1º novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 566794 - ||  || 24 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566795 - ||  || 11 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566796 - ||  || 26 aprile 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566797 - ||  || 5 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566798 - ||  || 27 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 566799 - ||  || 26 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 566800 - ||  || 5 novembre 2007 || Spacewatch
|}

566801-566900 

|-
| 566801 - ||  || 4 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566802 - ||  || 14 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566803 - ||  || 3 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566804 - ||  || 7 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566805 - ||  || 20 aprile 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 566806 - ||  || 8 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566807 - ||  || 16 agosto 2006 || LUSS
|-
| 566808 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566809 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 566810 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 566811 - ||  || 14 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566812 - ||  || 8 ottobre 2005 || CSS
|-
| 566813 - ||  || 16 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566814 - ||  || 17 ottobre 2007 || CSS
|-
| 566815 - ||  || 15 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 566816 - ||  || 15 ottobre 2018 || Pan-STARRS 2
|-
| 566817 - ||  || 6 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566818 - ||  || 24 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566819 - ||  || 31 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 566820 - ||  || 8 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 566821 - ||  || 8 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566822 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 566823 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 566824 - ||  || 18 agosto 2009 || CSS
|-
| 566825 - ||  || 25 giugno 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566826 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566827 - ||  || 31 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 566828 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 566829 - ||  || 31 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566830 - ||  || 7 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 566831 - ||  || 8 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 566832 - ||  || 3 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566833 - ||  || 16 ottobre 2003 || LONEOS
|-
| 566834 - ||  || 10 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 566835 - ||  || 19 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566836 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566837 - ||  || 22 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 566838 - ||  || 18 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 566839 - ||  || 30 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566840 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 566841 - ||  || 9 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566842 - ||  || 1º gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566843 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566844 - ||  || 18 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566845 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566846 - ||  || 18 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 566847 - ||  || 24 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 566848 - ||  || 26 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566849 - ||  || 13 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566850 - ||  || 20 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566851 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 566852 - ||  || 4 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566853 - ||  || 22 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 566854 - ||  || 10 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 566855 - ||  || 24 ottobre 2009 || CSS
|-
| 566856 - ||  || 19 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 566857 - ||  || 13 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566858 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566859 - ||  || 1º novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 566860 - ||  || 27 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566861 - ||  || 12 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566862 - ||  || 9 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566863 - ||  || 31 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 566864 - ||  || 17 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566865 - ||  || 16 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566866 - ||  || 25 giugno 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566867 - ||  || 2 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566868 - ||  || 4 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 566869 - ||  || 17 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 566870 - ||  || 9 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566871 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566872 - ||  || 10 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566873 - ||  || 23 settembre 2012 || Elenin, L.
|-
| 566874 - ||  || 6 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566875 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566876 - ||  || 9 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 566877 - ||  || 21 gennaio 2015 || CSS
|-
| 566878 - ||  || 6 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 566879 - ||  || 10 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 566880 - ||  || 9 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 566881 - ||  || 30 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566882 - ||  || 7 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566883 - ||  || 15 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566884 - ||  || 20 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 566885 - ||  || 22 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 566886 - ||  || 20 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566887 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566888 - ||  || 26 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566889 - ||  || 10 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566890 - ||  || 18 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566891 - ||  || 1º febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 566892 - ||  || 13 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 566893 - ||  || 15 marzo 2004 || LINEAR
|-
| 566894 - ||  || 27 dicembre 2013 || Rinner, C.
|-
| 566895 - ||  || 2 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566896 - ||  || 2 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566897 - ||  || 15 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 566898 - ||  || 10 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566899 - ||  || 24 ottobre 2009 || CSS
|-
| 566900 - ||  || 15 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|}

566901-567000 

|-
| 566901 - ||  || 23 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566902 - ||  || 23 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 566903 - ||  || 21 giugno 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566904 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566905 - ||  || 30 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 566906 - ||  || 3 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 566907 - ||  || 23 agosto 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 566908 - ||  || 3 dicembre 2007 || Tucker, R.
|-
| 566909 - ||  || 12 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 566910 - ||  || 9 ottobre 2013 || Elenin, L.
|-
| 566911 - ||  || 17 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566912 - ||  || 15 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 566913 - ||  || 8 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 566914 - ||  || 25 agosto 2006 || LINEAR
|-
| 566915 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566916 - ||  || 22 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 566917 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566918 - ||  || 9 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 566919 - ||  || 10 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 566920 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 566921 - ||  || 19 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566922 - ||  || 11 ottobre 2007 || CSS
|-
| 566923 - ||  || 22 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566924 - ||  || 20 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 566925 - ||  || 16 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566926 - ||  || 4 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 566927 - ||  || 23 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566928 - ||  || 8 dicembre 2012 || Spacewatch
|-
| 566929 - ||  || 20 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566930 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 566931 - ||  || 25 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 566932 - ||  || 7 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566933 - ||  || 18 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566934 - ||  || 27 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566935 - ||  || 6 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566936 - ||  || 11 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 566937 - ||  || 18 settembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 566938 - ||  || 17 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566939 - ||  || 25 febbraio 2010 || La Palma
|-
| 566940 - ||  || 20 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 566941 - ||  || 20 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 566942 - ||  || 22 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566943 - ||  || 10 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566944 - ||  || 9 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 566945 - ||  || 7 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566946 - ||  || 10 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 566947 - ||  || 8 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566948 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566949 - ||  || 5 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566950 - ||  || 7 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566951 - ||  || 4 luglio 2005 || NEAT
|-
| 566952 - ||  || 2 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 566953 - ||  || 26 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566954 - ||  || 15 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 566955 - ||  || 2 maggio 2016 || Altmann, M., Prusti, T.
|-
| 566956 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566957 - ||  || 1º novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566958 - ||  || 9 giugno 2016 || Cerro Tololo-LCO B
|-
| 566959 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566960 - ||  || 21 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566961 - ||  || 2 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566962 - ||  || 9 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 566963 - ||  || 10 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566964 - ||  || 29 marzo 2011 || Kuli, Z., Sarneczky, K.
|-
| 566965 - ||  || 9 ottobre 2008 || CSS
|-
| 566966 - ||  || 20 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566967 - ||  || 31 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566968 - ||  || 14 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566969 - ||  || 11 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 566970 - ||  || 30 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 566971 - ||  || 16 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566972 - ||  || 20 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 566973 - ||  || 29 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566974 - ||  || 12 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 566975 - ||  || 6 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566976 - ||  || 27 luglio 2009 || Spacewatch
|-
| 566977 - ||  || 10 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 566978 - ||  || 25 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 566979 - ||  || 1º aprile 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 566980 - ||  || 17 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 566981 - ||  || 25 giugno 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 566982 - ||  || 17 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 566983 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 566984 - ||  || 15 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566985 - ||  || 15 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 566986 - ||  || 31 ottobre 2013 || Sarneczky, K.
|-
| 566987 - ||  || 9 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566988 - ||  || 2 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566989 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566990 - ||  || 13 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 566991 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 566992 - ||  || 23 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 566993 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 566994 - ||  || 20 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 566995 - ||  || 10 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 566996 - ||  || 14 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 566997 - ||  || 24 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 566998 - ||  || 3 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 566999 - ||  || 26 ottobre 2006 || Mauna Kea
|-
| 567000 - ||  || 14 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0566001